Письмо — многозначное слово.

 Письмо (письменность) — всё, что приводит к созданию надписей. В западной культуре под этим чаще понимается только представление языка в текстовом виде с помощью набора знаков или символов и иероглифов (письменности), отличных от иллюстраций (вроде наскальных рисунков и живописи) и несимвольных способов хранения речи (например, на аудиокассетах).
 Письмо — письменное или электронное послание между двумя адресатами.
 Письмо (альбом) — альбом Елены Фроловой на стихи Варлама Шаламова (2003).
 Письмо (песня) — песня Максима Леонидова (2009).
 Письмо (фильм, 1929) () — кинофильм-мелодрама (США, режиссёр — Жан Де Лимур)
 Письмо (фильм, 1940) () — кинофильм, детектив (США, режиссёр — Уильям Уайлер).
 Письмо (фильм, 1997) — южнокорейский фильм.
 Письмо (фильм, 1999) () — французско-португальский фильм, режиссёра Мануэла де Оливейры. Лауреат Приза жюри Каннского кинофестиваля.
 Письмо (мультфильм) — кукольный мультфильм (Союзмультфильм, 1970, режиссёр — Роман Качанов).

См. также 
 
 
 Письменный гранит